Mitsubishi Group
 Mitsubishi Corporation
 Mitsubishi UFJ Financial Group
 Mitsubishi Heavy Industries
 Mitsubishi Motors
 Mitsubishi Atomic Industry
 Mitsubishi Chemical Corporation
 Mitsubishi Electric
 Mitsubishi Agricultural Machinery

 Vliegtuigen uit de Tweede Wereldoorlog
 Mitsubishi A6M Zero, een Japanse jachtvliegtuig met Amerikaanse codenaam Zeke
 Mitsubishi F1M, een verkenningsvliegtuig met Amerikaanse codenaam Pete
 Mitsubishi G4M, een torpedobommenwerper met Amerikaanse codenaam Betty